Frans van Mieris ist der Name folgender Personen:

* Frans van Mieris der Ältere (1635–1681), niederländischer Porträt-, Historien- und Genremaler
 Frans van Mieris der Jüngere (1689–1763), niederländischer Genre- und Bildnismaler und Radierer